Olaszország
Vaglio Basilicata, község Olaszországban, Basilicata régióban, Potenza megyében
Vaglio Serra, település Olaszországban, Piemont régióban, Asti megyében